Plusieurs villes possèdent une rue des Compagnons :

Rue des Compagnons à Bruxelles
 Rue des Compagnons à Mons

Notes et références 

Compagnons